La venue des rois mages sur le lieu de la Nativité de Jésus, épisode de l'Évangile selon Matthieu (2-1-12), est un thème iconographique chrétien populaire de la vie du Christ qui a donné lieu à de multiples interprétations artistiques, notamment des peintures, nommées l’Adoration des mages ou le Cortège des mages.

L'Adoration des mages peut désigner :
 L'Adoration des mages, de Lorenzo Monaco, vers 1420-1422 ;
 L'Adoration des mages, ensemble retable polyptyque réalisé en peinture à tempera et fond or et argent sur bois par Gentile da Fabriano en 1423 ;
 L'Adoration des mages, de Domenico Veneziano, réalisée vers 1439-1441 ;
 L'Adoration des mages, de Botticelli et Lippi vers 1470 ;
 L'Adoration des mages, de Botticelli entre 1470 et 1475 ;
 L'Adoration des mages, de Botticelli vers 1475 ;
 L'Adoration des mages, de Sandro Botticelli (1475), la plus significative de ses autres œuvres sur le même sujet ;
 L'Adoration des mages, attribuée à Jérôme Bosch, réalisée vers 1475 ;
 Triptyque de l'Adoration des mages, de Hans Memling, aussi appelé « Triptyque du Prado », vers 1470-1480, et son « Triptyque de Jan Floreins » (1479) ;
 L'Adoration des mages, de Léonard de Vinci, le tableau inachevé (1481-1482) ;
 L'Adoration des mages, de Gérard David, vers 1495/1505 ;
 L'Adoration des mages, de Jérôme Bosch, triptyque réalisé vers 1495 ;
 L'Adoration des mages, de Boticelli, daté de 1500 ;
 L'Adoration des mages, de Bramantino, réalisé en 1500 ;
 L'Adoration des mages d'Albrecht Dürer, réalisé en 1504 ;
 L'Adoration des mages, attribuée à Bosch ou à son atelier, réalisée entre 1495 et 1520 ;
 L'Adoration des mages, triptyque peint par un suiveur de Bosch (peut-être Gielis Panhedel) après 1515-1520 ;
 L'Adoration des mages (ou Triptyque de l’Épiphanie), triptyque du  attribué à un suiveur de Jérôme Bosch et conservé à Upton House, au Royaume-Uni ;
 L'Adoration des mages, de Jan Cornelisz Vermeyen, réalisée en 1555 ;
 L'Adoration des mages, de Pieter Brueghel l'Ancien, réalisée en 1556 ;
 L'Adoration des mages, de Pieter Brueghel l'Ancien, réalisée en 1564 ;
 , plusieurs oeuvres sur ce thème par Pierre Paul Rubens.

 Peintres du thème 

 Nicola Pisano (1260)
 Giovanni Pisano (1301)
 Giotto di Bondone (1304), scènes de la vie du Christ dans l'église inférieure de la Basilique Saint-François d'Assise et à la chapelle Scrovegni de Padoue
 Duccio (1308)
 Bartolo di Fredi
 Fra Angelico (1333)
 Pietro Lorenzetti (1340)
 Altichiero da Zevio (1380s)
 Filippino Lippi
 Lorenzo Ghiberti (1403), porte du baptistère Saint-Jean de Florence
 Lorenzo Monaco (1420-1422)
 Masaccio (1423)
 Gentile da Fabriano (1423)
 Master Francke (1426)
 Jacopo Bellini (1430-1440)
 Paolo Uccello (1435-1440)
 Stefan Lochner (1440)
 Benozzo Gozzoli (1440) au couvent San Marco et le cortège des mages de la chapelle des Mages au palazzo Medici-Riccardi
 Antonio Vivarini (1445-1447)
 Rogier van der Weyden (1450)
 Giovanni di Paolo (1462)
 Andrea Mantegna (1464)
 Jan van Dornicke
 Cosmè Tura (1474)
 Martin Schongauer (1475)
 Hugo van der Goes (1476-1478)
 Sandro Botticelli (1482) : voir L'Adoration des mages, à la National Gallery of Art, à Washington
 Le Pérugin (1470- 1473 ou 1476) : voir L'Adoration des mages, à la Galerie nationale de l'Ombrie, à Pérouse
 Hans Memling (1479)
 Domenico Ghirlandaio (1485-1488) : voir L'Adoration des mages, au musée de l'Hôpital des Innocents de Florence
 Fiorenzo di Lorenzo (1490)
 Maître du retable de saint Bartholomée (1490-1510)
 Bernardino Luini
 Andrea Sabbatini
 Giorgione
 Domenico Veneziano
 Le Pérugin (1504) : voir L'Adoration des mages, à Città della Pieve
 Albrecht Dürer (1504)
 Jan Mabuse (v1510) : voir L'Adoration des mages.
 Le Pérugin (1521-1522) : voir L'Adoration des mages, à l'église Madonna delle Lagrime à Trevi
 Hans Holbein le Jeune (1521-1522)
 Ludovico Mazzolino (1522)
 Quentin Metsys (1526)
 Gérard David
 Joos van Cleve
 Pieter Brueghel le Jeune
 Raphaël (1502-1503)
 Maître MS (vers 1506-1510)
 Bramantino
 Le Corrège (1516-1518)
 Luca Cambiaso
 Jérôme Bosch
 Le Pordenone (1529)
 Prospero Fontana
 David Teniers le Vieux
 Andrea Schiavone
 Pontormo (1519)
 Hans Baldung
 Lorenzo Lotto (1548-1555)
 Francesco Bassano le Jeune (1567-1569)
 Giuseppe Bartolomeo Chiari
 Hendrik Goltzius
 Bartolomeo Passarotti
 Le Tintoret (1582)
 Paul Véronèse (1582)
 Philipp Uffenbach (1587)
 Abraham Bloemaert
 Diego Vélasquez : Adoration des Mages'' (1619)
 Hendrick ter Brugghen (1619)
 Nicolas Poussin (1633)
 Artemisia Gentileschi (1636-1637)
 Francisco de Zurbarán (1638)
 Bartolomé Esteban Murillo (1655)
 Jean Jouvenet (1700)
 Carlo Maratta
 Pierre Paul Rubens (1626-1629)
 Sebastiano Ricci (1726-1730)
 Giambattista Tiepolo (1753)
 Charles André van Loo (v. 1760)
 Anicet Charles Gabriel Lemonnier
 Édouard Odier
 ...

Dans les musées

Galerie des Offices de Florence 
 Gentile da Fabriano
 Lorenzo Monaco
 Filippino Lippi
 Domenico Ghirlandaio
 Sandro Botticelli
 Léonard de Vinci
 Albrecht Dürer
 Gérard David

Couvent San Marco 
 Fra Angelico
 Benozzo Gozzoli

Liens externes 
 Web Gallery of Art
  L'Adoration des Mages, plus de  et tableaux.